Příjmení Cohen (z hebr. kohen, kněz) nesou nebo nesli:

 Albert Cohen (1895–1981) – švýcarský spisovatel
 Albert K. Cohen (1918–2014) – americký sociolog a kriminolog
 Ashley Baron Cohen – americký režisér
 Avišaj Kohen (angl. Avishai Cohen; * 1970) – izraelský jazzový basista a skladatel
 Boris Cohen (* 1944) – ruský malíř
 Claude Cohen-Tannoudji (* 1933) – francouzský nositel Nobelovy ceny za fyziku.
 David X. Cohen (* 1966) – americký dramaturg a spoluautor seriálů Futurama a Simpsonovi
 Elizabeth D. A. Cohen (1820–1921) – americká lékařka, první žena s lékařskou licencí ve státě Louisiana
 Gary B. Cohen (* 1948) – americký historik
 George Cohen (1939–2022) – anglický fotbalista
 Glendon Cohen (* 1954) – britský atlet
 Greg Cohen (* 1953) – americký jazzový hudebník
 Herb Cohen (1932–2010) – americký hudební manažer
 Hermann Cohen (1842–1918) – německý filozof
 Jack Cohen (1933–2019) – anglický biolog
 Joel Cohen – více osob, rozcestník
 Julia Cohenová (* 1989) – americká tenistka
 Leonard Norman Cohen (1934–2016) – kanadský básník a písničkář
 Lynn Cohen (1933–2020) – americká herečka
 Marvin Cohen (* 1935) – kanadský materiálový vědec
 Me'ir Kohen (angl. Meir Cohen; * 1955) – izraelský politik a ministr
 Nathan Cohen (* 1986) – novozélandský veslař
 Paul Cohen (1934–2007) – americký matematik
 Rob Cohen (* 1949) – americký filmový režisér
 Sacha Baron Cohen (* 1971) – anglický herec
 Sasha Cohenová (* 1984) – americká krasobruslařka ukrajinského původu
 Scott Cohen (* 1964) – americký pianista
 Šalom Kohen – více osob, rozcestník
 Stanley Cohen (biochemik) (1922–2020) – americký nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 1986
 Stanley Cohen (politik) (1927–2004) – britský labouristický politik
 Stanley Norman Cohen (* 1935) – americký genetik, nositel Wolfovy ceny za lékařství 1981
 Stéphanie Cohenová-Alorová (* 1983) – francouzská tenistka
 William Cohen (* 1940) – americký politik
bratři
 bratři Coenové – američtí režiséři Joel a Ethan Coenovi

fiktivní postavy
 Barbar Cohen – fiktivní postava z románu Terryho Pratchetta Zeměplocha

názvy
 Cohen Live – album kanadského hudebníka Leonarda Cohena

Související články 
 Kohen (rozcestník)

Židovská příjmení